Maximin est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Maximin est un prénom masculin, d'origine latine, qui a pour variante Mesmin.

Maximin est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Maximin d'Aix (), disciple de Jésus-Christ et évangélisateur de la Provence, premier évêque d'Aix-en-Provence ; fêté localement le 8 juin.
 Maximin de Trèves († 347 ou 352), originaire d'Aquitaine, archevêque de Trèves en Rhénanie ; fêté le 29 mai.
 Maxime de Turin.
 Maximin de Micy, ou saint Mesmin l'Ancien,  abbé (510-520) du monastère de Saint-Mesmin de Micy, dont la vie fut écrite par Berthold de Micy.

Empereurs romains 
 Maximin I le Thrace (° vers 173 - † 238), régna de 235 à 238, pendant la période dite de l'« Anarchie militaire ».
 Maximin II Daïa, régna de 310 à 313.

Autres personnalités romaines 
 Maximin, préfet du prétoire à la fin du .

Personnalités portant ce patronyme 
 Daniel Maximin (né en 1947), écrivain (France, Guadeloupe).
 Jacques Maximin (né en 1948), chef cuisinier étoilé
 Jimi Maximin (1999-), joueur français de rugby à XV, frère de Samuel Maximin.
 Samuel Maximin (2001-), joueur français de rugby à XV, frère de Jimi Maximin.

Références